

Patronyme 

 Arthur Freymond (1879-1970), personnalité politique suisse ;
 Dominique Freymond (1954-), entrepreneur et personnalité politique suisse ;
 Jacques Freymond (1911-1998), historien suisse ;
 Mélanie Freymond (1970-), présentatrice de télévision suisse.

Autre 
 Abri Freymond, autre nom de l'abri sous roche du Mollendruz, un site archéologique suisse.

Patronyme suisse